Drammensvassdraget ist ein Flusssystem in Norwegen. Es liegt in Innlandet und Viken und mündet mit dem Drammenselva bei Drammen in den Drammensfjord. Die Durchflussmenge an der Mündung ist ca. 300 m³/s. Mit einer Länge von 301 km ist das System der siebtlängste Fluss Norwegens. Das Einzugsgebiet ist 17.110 km² groß.

Das System besteht aus drei großen Teilflüssen; die im Tyrifjord zusammenfließen und dann den Drammenselva bilden:

 Begnavassdraget (mit den Flüssen und Seen Begna, Vangsmjøsi, Slidrefjord, Strondafjord, Aurdalsfjord, Sperillen, Ådalselva und Storelva)
 Hallingdalsvassdraget (mit den Flüssen und Seen Hallingdalselva, Krøderen und Snarumelva)
 Randsfjordvassdraget (mit den Flüssen und Seen  Etna, Dokka, Randsfjord, Randselva und Storelva)

Siehe auch 
 Liste von Flüssen in Norwegen

Fluss in Europa
Fluss in Innlandet
Fluss in Viken
 

en:Drammensvassdraget